Dubai Classic 1994 (Dubai Duty Free Classic) var en rankingturnering i snooker som spelades mellan 30 september och 7 oktober 1994 i Dubai, Förenade Arabemiraten. Alan McManus vann turneringen efter att ha slagit Peter Ebdon i finalen med 9-6. Detta var McManus' första rankingtitel.

Händelser i samband med turneringen
Det högsta breaket gjordes av Peter Ebdon med 130, men John Higgins gjorde ett break på 144 under kvalet till turneringen.
Blivande världsmästaren, 17-årige Graeme Dott, deltog i turneringen som amatör, och fick därmed inga rankingpoäng.
I semifinalen ledde Stephen Hendry över landsmannen Alan McManus med 3-0, och skulle troligen ha vunnit det fjärde framet också, om han inte hade blivit störd av en person i publiken. McManus vann framet och vände och vann matchen med 6-4.

Resultat

Huvudturnering

Kval
I kvalet deltog de spelare på Main Touren som inte var rankade bland topp-16, och därmed inte kvalificerade för huvudturneringen.

Källor

Referenser

Externa länkar
WWW Snooker

1994 i Förenade arabemiraten
Snookersäsongen 1994/1995
Dubai Classic